Miejscowości w USA:
 Stonefort (Illinois) – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Stonefort (ang. Stonefort Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Stonefort (ang. Stonefort Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson